Эсем-Кюеле () — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Эсем-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Улахан-Ботуобуя, координаты 62°24' 112°49'
 Эсем-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Куччугуй-Юрях, координаты 70°38' 138°25'
 Эсем-Кюеле — озеро, юго-восточнее оз. Оротко, координаты 70°42' 138°38'

Примечания

См. также 
Эсе-Кюеле